Исправи́тельно-трудово́й ла́герь Янстро́я Дальстро́я (Янсстройла́г) — лагерное подразделение, действовавшее в структуре Дальстроя.

Также известен как Лагерное отделение Янстроя, Хандыгский исправительно-трудовой лагерь.

История 
Янстройлаг организован не позднее 1951 года как лагерное отделение Янстрой и лишь в 1952 году был реформирован в исправительно-трудовой лагерь. Управление Янстройлага размещалось в посёлке Хандыга, Якутская АССР. В оперативном командовании оно подчинялось первоначально Главному управлению исправительно-трудовых лагерей Дальстроя, а позднее — Управлению северо-восточных исправительно-трудовых лагерей Министерства юстиции СССР (УСВИТЛ МЮ). Позднее сам УСВИТЛ был передан в систему Министерства внутренних дел.

Максимальное единовременное количество заключённых достигало 4400 человек.

Янстройлаг закрыт не ранее 1954 года.

Производство 
Основным видом производственной деятельности заключённых были строительство, дорожное строительство, обслуживание дорог, добыча угля, лесозаготовки, сельскохозяйственные работы.

Начальники лагеря 
 п/п Гаврилин ?.?. (упом. 20.06.1952)
 кап. Перевертайло ?.?. (упом. 01.08.1953)

См. также 
 СВИТЛ
 Лагеря ОГПУ-НКВД-МВД

Ссылки 
 Янстройлаг на сайте «Мемориал»

Лагеря ГУЛАГа
Лагеря ГУЛАГа в Якутии